Verdrag van Warschau (1683)
 Verdrag van Warschau (1920)
 Verdrag van Warschau (1929)
 Warschaupact (1955)
 Verdrag van Warschau (1970)